Крушение на станции Дровнино (ныне остановочный пункт) произошло 6 августа 1952 года в 2 часа ночи на Западной железной дороге в Можайском районе Московской области, когда шедший на большой скорости грузопассажирский поезд при плохой видимости (погасшем прожекторе) столкнулся с лошадью, что повлекло сход поезда с рельсов и разрушение части вагонов. Всего в крушении погибло 109 человек, в основном молодые курсанты военного училища.

Хронология событий 

Грузопассажирский поезд № 751 был сформирован на станции Москва-Товарная Западной железной дороги в строгом соблюдении действовавших Правил технической эксплуатации и правил воинских перевозок с учётом прикрытия людских вагонов от грузовых.

Локомотивная бригада паровоза Л-438: машинист депо Вязьма Коспарович А., помощник машиниста Строкалов Г., в сопровождении машиниста-инструктора Вяземского резерва Иотчика С.

Схема состава: 1 четырёхосный пассажирский вагон, далее четырёхосный крытый людской, затем 28 двухосных крытых людских вагонов (из НТВ), за ними вагон-ледник, следом 19 двухосных крытых людских вагонов, затем 18 вагонов с углём. Всего состав состоял из 68 вагонов общим весом 980 тонн. Первые два вагона соединялись между собой автосцепкой СА-3, все последующие винтовой упряжью. Тормозное нажатие поезда при потребности 194 т. составляло 318 т., то есть завышено на 64 %.

Столкновение поезда с лошадью, ушедшей ночью с пастбища, произошло из-за ухудшения видимости пути, вызванного погасшим незадолго до этого прожектором, однако машинист принял решение продолжать движение. В результате столкновения кости сбитого животного попали в стрелку и привели к сходу локомотива с рельс и последующей резкой остановке поезда. Распределение легких вагонов-теплушек между тяжелыми грузовыми вагонами привело к сминанию людских вагонов (т.н. телескопированию) и образованию двух нагромождений — в голове и хвосте поезда. Платформы вагонов, ломая тонкие деревянные конструкции, наносили повреждения всем находящимся в теплушках пассажирам, что привело в итоге к значительным жертвам.

Погибшие были похоронены в двух километрах от места крушения на Дровнинском кладбище. В 2012 году ветхие надгробия были заменены, однако 16 могил до сих пор безымянные, а на других данные о погибших указаны лишь частично.

Судебный процесс 
К ответственности были привлечены:
 Варызгин, начальник Можайской дистанции пути;
 Зеленов, дорожный мастер 4-го околотка «за плохую охрану пути и невнимание к нарушениям порядка выпаса скота в полосе отвода»;
 Ковальков, председатель колхоза им. Свердлова.

См. также 
 Железнодорожные происшествия в СССР

Примечания

Ссылки 
 Крушение у ст. Дровнино
 Крушение на станции Дровнино
 Ход лошади — mk.ru

События 6 августа
Август 1952 года
1952 год в Московской области
Можайский район Московской области
Железнодорожные происшествия 1952 года
Железнодорожные происшествия в Московской области